Василий Кононенко:
 Кононенко, Василий Андреевич (род. 1929) — советский график и живописец, лауреат Шевченковской премии.
 Кононенко, Василий Иванович (1921—1997) — штурман звена 10-го отдельного разведывательного авиационного полка 1-й воздушной армии, Западного фронта, капитан, Герой Советского Союза.